El Coll de Rumpissar és una collada situada a 682,3 metres d'altitud en el lloc on es troben els termes municipals de Banyuls de la Marenda, del Rosselló, i Colera, de l'Alt Empordà. Tot i que a banda i banda del coll es parla català, fa de límit municipal, comarcal i estatal.

És un coll de muntanya situat a l'extrem de ponent del terme municipal de Colera i al meridional del de Banyuls de la Marenda. És al nord-est del Puig de Tarabaus, molt a prop d'aquest puig, i al sud-oest del Coll de Tarabaus.

Aquest coll fou una de les rutes de l'exili republicà del 1939; fou el lloc per on va fugir de la repressió franquista la divisió del general republicà Enrique Líster. Fou, doncs, un dels passos clau  de la retirada republicana del 1939. A més, el 1940 fugia de la persecució antisemita nazi per aquest coll el filòsof alemany Walter Benjamin, que es va refugiar a Portbou. Per això hi ha traçada per aquest coll una ruta excursionista coneguda tant pel nom de Ruta Walter Benjamin com pel de Ruta Enrique Líster.

El Coll de Rumpissar és un dels passos habituals de les rutes excursionistes que recorren l'extrem de llevant de la Serra de l'Albera.

Referències 

Colls de l'Alt Empordà
Colls de la retirada republicana
Colls del Rosselló
Colls dels Pirineus
Geografia de Banyuls de la Marenda
Geografia de Colera